|}

Die Ramal de Santo Amaro ist eine historische Eisenbahnstrecke im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro im Südosten von Brasilien.

Geschichte 
Die Ramal de Santo Amaro wurde 1873 durch die Bahngesellschaft Compania Estrada de Ferro Campos a São Sebastião eingeweiht, welche die Bahnstrecke von São Gonçalo bis São Sebastião fertiggestellt hatte. 1889 wurde diese Strecke an die Gesellschaft Estradada de Ferro Macaé - Campos verkauft und noch im gleichen Jahr bis Mineiros verlängert. Diese Bahngesellschaft ging 1908 in die Estrada de Ferro Leopoldina über und die Eisenbahnstrecke wurde bis zum Endbahnhof Santo Amaro verlängert. Personenverkehr gab es bis zum Ende der 60er Jahre. Diese Linie wurde zwar in Teilen deaktiviert, jedoch niemals völlig stillgelegt.

Weblinks 
 Eisenbahnstationen in Brasilien
 Historische Karte von 1961

Bahnstrecke in Brasilien
Verkehr (Bundesstaat Rio de Janeiro)